Alhena – polski zespół wykonujący muzykę z pogranicza rocka i metalu
 Alhena, Gamma Geminorum, (γ Gem) – trzecia co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Bliźniąt